Urmson ist der Familienname folgender Personen: 

 Bill Urmson, US-amerikanischer Jazzbassist
 James O. Urmson (1915–2012), englischer Philosoph